Anastasija Sergejevna Pavljutjenkova (russisk: Анастасия Сергеевна Павлюченкова; født 3. juli 1991 i Samara, Sovjetunionen) er en professionel tennisspiller fra Rusland.

Grand Slam-resultater 

Tegnforklaring:

 – = Ikke deltaget
 1 = Slået ud i 1. runde
 2 = Slået ud i 2. runde
 3 = Slået ud i 3. runde
 4 = Slået ud i 4. runde
 QF = Slået ud i kvartfinalen
 SF = Slået ud i semifinalen
 RU = Tabende finalist
 W = Vinder

Eksterne henvisninger 
 

Tennisspillere fra Rusland
Personer fra Samara
Olympiske medaljevindere i tennis
Olympiske mestre fra Rusland
Tennisspillere ved sommer-OL 2020
Medaljevindere ved sommer-OL 2020